Sant'Achilleo può riferirsi a più santi:
 Sant'Achilleo di Roma – martire ricordato il 12 maggio con san Nereo
 Sant'Achilleo di Larissa – vescovo ricordato il 15 maggio
 Sant'Achilleo Kiwanuka – uno dei santi martiri dell'Uganda